Oranje Hein (toneelstuk), een toneelstuk van Herman Bouber dat in 1918 haar première beleefde.
Oranje Hein (1925), stomme film uit 1925, gebaseerd op het toneelstuk.
Oranje Hein (1936), geluidsfilm uit 1936, gebaseerd op het toneelstuk.